QLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Limassol (Cipro)